В этой статье представлены результаты матчей в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2019.

Команды 



Сетка 
Квалификация на Олимпийский квалификационный турнир 2020

Результаты матчей

Квалификация на четвертьфинал

Четвертьфинал

Полуфинал

Квалификация на Олимпийский отборочный турнир

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2019

Плей-офф